Victor Talking Machine Company — американская звукозаписывающая компания (1901—1929).
 Japan Victor Company (JVC) — японская компания, выпускающая различную технику, основана в 1927 году.
 Victor Entertainment — подразделение компании JVC, работающее в сфере развлечений, основано в 1972 году.
 Victor Hasselblad — шведская компания, выпускающая фотографическое оборудование, основана в 1841 году.
 Handley Page Victor — реактивный стратегический бомбардировщик V-серии, выпускавшийся в Великобритании в 1952—1963 годах.
 Международный радиотелефонный фонетический алфавит — «Victor».

 См. также